Velika nagrada Malezije 2010 je tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 4. aprila 2010 na dirkališču Sepang International Circuit v Sepangu. Zmagal je Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil njegov moštveni kolega Mark Webber, tretje pa Nico Rosberg.

Kvalifikacije so potekale v dežju, količina padavin pa se je stalno spreminjala, zaradi česar je več dirkačev boljših moštev, tudi oba Ferrarija in McLarna, štartalo iz ozadja. Mark Webber je osvojil najboljši štartni položaj, toda njegov moštveni kolega Sebastian Vettel je po štartu prevzel vodstvo. V ozadju se je najbolje prebijal Lewis Hamilton do šestega mesta, ko ga je uspel zadržati Adrian Sutil, Force India. V zadnjem delu dirke sta Fernando Alonso in Felipe Massa napadala Jensona Buttna, ki je prvi opravil postanek v boksih. Nekaj krogov pred ciljem ga je Massa uspel prehiteti, Alonso pa je moral po več napadih zaradi okvare motorja krog pred ciljem odstopiti. Vettel je uspel tudi po postanku zadržati vodstvo in je zmagal, Webber je ostal drugi, Nico Rosberg je Mercedesu privozil prvo uvrstitev na stopničke po vrnitvi v Formulo 1, točke so osvojili še Robert Kubica, Sutil, Hamilton, Massa, Button, Jaime Alguersuari in Nico Hülkenberg. Massa je s sedmim mestom prevzel vodstvo v dirkaškem prvenstvu, drugo mesto pa si z dvema točkami zaostanka delita Alonso in Vettel.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 6
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:51,886
| 1:48,210
| 1:49,327
| 1
|-
! 2
| 4
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:52,560
| 1:47,417
| 1:50,673
| 2
|-
! 3
| 5
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:47,632
| 1:46,828
| 1:50,789
| 3
|-
! 4
| 14
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes 
| 1:49,479
| 1:47,085
| 1:50,914
| 4
|-
! 5
| 10
|  Nico Hülkenberg
| Williams-Cosworth
| 1:49,664
| 1:47,346
| 1:51,001
| 5
|-
! 6
| 11
|  Robert Kubica
| Renault
| 1:46,283
| 1:46,951
| 1:51,051
| 6
|-
! 7
| 9
|  Rubens Barrichello
| Williams-Cosworth 
| 1:50,301
| 1:48,371
| 1:51,511
| 7
|-
! 8
| 3
|  Michael Schumacher
| Mercedes 
| 1:52,239
| 1:48,400
| 1:51,717
| 8
|-
! 9
| 23
|  Kamui Kobajaši
| BMW Sauber-Ferrari
| 1:48,467
| 1:47,792
| 1:51,767
| 9
|-
! 10
| 15
|  Vitantonio Liuzzi
| Force India-Mercedes 
| 1:49,922
| 1:48,238
| 1:52,254
| 10
|-
! 11
| 12
|  Vitalij Petrov
| Renault 
| 1:47,952
| 1:48,760
| 
| 11
|-
! 12
| 22
|  Pedro de la Rosa
| BMW Sauber-Ferrari 
| 1:47,153
| 1:48,771
| 
| 12
|-
! 13
| 16
|  Sébastien Buemi
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:48,945
| 1:49,207
| 
| 13
|-
! 14
| 17
|  Jaime Alguersuari
| Toro Rosso-Ferrari 
| 1:48,655
| 1:49,464
| 
| 14
|-
! 15
| 19
|  Heikki Kovalainen
| Lotus-Cosworth
| 1:52,875
| 1:52,270
| 
| 15
|-
! 16
| 24
|  Timo Glock
| Virgin-Cosworth 
| 1:52,398
| 1:52,520
| 
| 16
|-
! 17
| 1
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes 
| 1:52,211
| brez časa
| 
| 17
|-
! 18
| 18
|  Jarno Trulli
| Lotus-Cosworth
| 1:52,884
| 
| 
| 18
|-
! 19
| 8
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:53,044
| 
| 
| 19
|-
! 20
| 2
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:53,050
| 
| 
| 20
|-
! 21
| 7
|  Felipe Massa
| Ferrari 
| 1:53,283
| 
| 
| 21
|-
! 22
| 20
|  Karun Čandok
| HRT-Cosworth
| 1:56,299
| 
| 
| 22
|-
! 23
| 21
|  Bruno Senna
| HRT-Cosworth
| 1:57,269
| 
| 
| 23
|-
! 24
| 25
|  Lucas Di Grassi
| Virgin-Cosworth
| 1:59,977
| 
| 
| 24
|-
|}

Dirka

|-
! 1
| 5
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 56
| 1:33:48,412
| 3
| 25
|-
! 2
| 6
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 56
| +4,849
| 1
| 18
|-
! 3
| 4
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 56
| +13,504
| 2
| 15
|-
! 4
| 11
|  Robert Kubica
| Renault
| 56
| +18,589
| 6
| 12
|-
! 5
| 14
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 56
| +21,059
| 4
| 10
|-
! 6
| 2
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 56
| +23,471
| 20
| 8
|-
! 7
| 7
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 56
| +27,068
| 21
| 6
|-
! 8
| 1
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes| 56
| +37,918
| 17
| 4|-
! 9
| 17
|  Jaime Alguersuari| Toro Rosso-Ferrari| 56
| +1:10,602
| 14
| 2|-
! 10
| 10
|  Nico Hülkenberg| Williams-Cosworth| 56
| +1:13,399
| 5
| 1'''
|-
! 11
| 16
|  Sebastien Buemi
| Toro Rosso-Ferrari
| 56
| +1:18,938
| 13
| 
|-
! 12
| 9
|  Rubens Barrichello
| Williams-Cosworth
| 55
| +1 krog
| 7
| 
|-
! 13
| 8
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 54
| Motor
| 19
| 
|-
! 14
| 25
|  Lucas di Grassi
| Virgin-Cosworth
| 53
| +3 krogi
| 24
| 
|-
! 15
| 20
|  Karun Čandok
| HRT-Cosworth
| 53
| +3 krogi
| 22
| 
|-
! 16
| 21
|  Bruno Senna
| HRT-Cosworth
| 52
| +4 krogi
| 23
| 
|-
! 17
| 18
|  Jarno Trulli
| Lotus-Cosworth
| 51
| +5 krogov
| 18
| 
|-
! NC
| 19
|  Heikki Kovalainen
| Lotus-Cosworth
| 46
| +10 krogov
| 15
| 
|-
! Ods
| 12
|  Vitalij Petrov
| Renault
| 32
| Menjalnik
| 11
| 
|-
! Ods
| 15
|  Vitantonio Liuzzi
| Force India-Mercedes 
| 12
| Pedal za plin
| 10
| 
|-
! Ods
| 3
|  Michael Schumacher
| Mercedes 
| 9
| Kolo
| 8
| 
|-
! Ods
| 23
|  Kamui Kobajaši
| BMW Sauber-Ferrari
| 8
| Motor
| 9
| 
|-
! Ods
| 24
|  Timo Glock
| Virgin-Cosworth 
| 2
| Zavrten
| 16
| 
|-
! DNS
| 22
|  Pedro de la Rosa
| BMW Sauber-Ferrari 
| 0
| Motor
| 12
| 
|-
|}

Formula 1 sezona 2010
2010